SPX steht für:
 Open SPX, ein Datenformat für 3D-Modelle
 Sequenced Packet Exchange, ein Protokollaufsatz auf IPX von Novell
 Speex, ein Audio-Codec
 Sphinx International Airport, der Flughafen von Gizeh in Ägypten
 SPX Corporation, ein Unternehmen
 den Index-Ticker des Aktienindexes S&P 500
 Houston Gulf Airport (auch Spaceland Airport; ehem. IATA-Code), aufgelassener Flughafen von League City, Galveston County und Harris County, Texas

spx steht für:
 Südpikenische Sprache (ISO-639-3-Code)

SPX